Рита Кальдерони (; ) — итальянская актриса.

Биография 
С раннего возраста, желая стать танцовщицей, Рита посещала курсы хореографии в Генуе, пока, ободрённая своим высоким ростом, не решила заняться своим любимым видом спорта, баскетболом. В итоге, она вошла в первую баскетбольную команду Удине.

В 1967 году её обнаружил режиссёр Серджио Пасторе, дебютировавший в кино криминальным фильмом «Хладнокровное убийство». Это стало началом карьеры актрисы, длившейся около пятнадцати лет, в течение которых она появилась в 33 фильмах, в основном детективах и хоррорах. Ушла из кино в 1983 году.

Фильмография 
 Хладнокровное убийство Серджио Пасторе (1967)
 Тихое местечко за городом Элио Петри (1968)
 Монахиня Монцы, режиссёр Эрипрандо Висконти (1968)
 Комиссар Пепе, режиссёр Этторе Скола (1969)
 О, сладкие поцелуи и томные ласки, Мино Геррини (1969)
 Эта свобода иметь мокрые крылья, режиссёр Алессандро Сантини (1970)
 Градива, режиссёр Джорджио Альбертацци (1970)
 Истина со слов сатаны Ренато Полселли (1971)
 Игра для Эвелин, режиссёр Марчелло Аваллоне (1971)
 "Правда и ложь " Эрипрандо Висконти (1972)
 Горячка, Ренато Полселли (1972)
 Реинкарнация Изабель, режиссёр Ренато Полселли (1972)
 Когда женщин называли мадоннами, режиссёр Альдо Гримальди (1972)
 Номер один, режиссёр Джанни Буффарди (1974)
 "Воины с обнаженной грудью " Теренса Янга (1974)
 Год первый, Роберто Росселлини (1974)
 La via dei baboini, режиссёр Луиджи Маньи (1974)
 Чувственность — это… Момент жизни, режиссёр Данте Марраччини (1974)
 Il trafficone, режиссёр Бруно Корбуччи (1974)
 Nuda per Satana, Луиджи Батцелла (1974)
 Приходи, приди, любовь моя, режиссёр Витторио Каприоли (1975)
 Убийство на мосту, Максимилиан Шелл (1975)
 Последнее направление, режиссёр Амаси Дамиани (1977)
 Fate la nanna куриные ножки, режиссёр Амаси Дамиани (1977)
 Внезапно на третьем этаже, режиссёр Амаси Дамиани (1977)
 Центральный Турин порока, режиссёры Бруно Вани и Ренато Полселли (1979)
 Моя жена — ведьма, режиссёры Кастеллано и Пиполо (1980)
 История Пьеры, режиссёр Марко Феррери (1983)

Библиография

Другие проекты 

  Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Rita Calderoni

Ссылки 
Киноактрисы Италии